Ел Бонанза има више значења:

 Ел Бонанза (Хохутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Бонанза (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику